Ry steht für:
 Ry (Dänemark), dänische Gemeinde, seit 2007 in der Skanderborg Kommune
 die ehemalige Ry Kommune
 Ry (Seine-Maritime), französische Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Rzy (Dobříkov) (deutsch Ry), Ortsteil von Dobříkov, Tschechien
 Ryttylän rautatieasema, Kurzzeichen Ry, Bahnhof in Finnland
 ry (rekisteröity yhdistys), eingetragener Verein in Finnland

Personen:
 Ry (Beamter), altägyptischer Beamter am Ende der 18. Dynastie
 Andreas von Grand-Ry (1837–1903), deutscher Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Charles du Ry (1692–1757), Kasseler Hofbaumeister und Architekt
 Paul du Ry (1640–1714), Kasseler Oberhofbaumeister und Architekt des Barock
 Simon Louis du Ry (1726–1799), Kasseler Oberhofbaumeister und Architekt

Ry steht als Abkürzung für:
 Rydberg, eine Energieeinheit, siehe Rydberg-Konstante #Rydberg-Frequenz und Rydberg-Energie

RY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen: 
 Deutschland: kreisfreie Stadt Rheydt (auslaufend)
 Großbritannien: Reading
 Norwegen: Stavanger in der Provinz Rogaland

Weiteres:
 Operation RY im 2. Weltkrieg

Siehe auch:
 Grand-Ry
 Ri
 Rie
 Rih
 Rye

Abkürzung